Макгиллский университет или Университет Макгилла (, ) — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Монреаль, провинция Квебек. По состоянию на 2019 год в Университете Макгилла работает около 1 700 преподавателей и учится около 40 000 студентов. Примерно 70 % студентов являются канадцами. Число студентов относится к числу преподавателей как 13:1.

Университет Макгилла считается третьим лучшим канадским университетом в основных рейтингах университетов. По данным «US News & World Report», университет занял третье место в Канаде и 51 место в мире. Согласно приложению «Times Higher Education», университет занял третье место в Канаде и 40 место в мире. Согласно «Academic Ranking of World Universities», университет занял третье место в Канаде и 78 место в мире.

Среди выпускников Университета Макгилла — двенадцать нобелевских лауреатов, трое астронавтов, трое канадских премьер-министров, тринадцать членов Канадского Верховного Суда, двадцать восемь послов и столько же Олимпийских медалистов, четверо глав иностранных государств, президенты Стэнфордского университета и университета Британской Колумбии, а также вице-канцлер Кембриджского университета в Великобритании.

Эндаумент (целевой капитал) Университета Макгилла составляет 1,610 млрд канадских долларов. Университет Макгилла входит в Ассоциацию американских университетов, Ассоциацию университетов Содружества, Ассоциацию теологических школ США и Канады, Университет Арктики и др.

История 

Университет был основан в 1821 году на основании Королевской Грамоты, выданной британским королем Георгом IV. Университет носит имя Джеймса Макгилла, преуспевающего монреальского торговца шотландского происхождения. Помещения для университета (в то время Колледжа Макгилла) расположились в усадьбе Бёрнсайд Плейс (), отошедшей «Королевскому институту развития учения» вместе с 10 000 фунтов стерлингов по завещанию Джеймса Макгилла в 1813 году. Первые корпуса для университета построены в 1843 году. К 1848 году в колледже обучалось всего 15 студентов.

Университет Макгилла также известен как родина хоккея с тех пор как в 1877 году группа студентов изобрели первые 7 правил игры.

Первые канадские заочные курсы появились в начале XX века. Именно тогда Университет Макгилла в Монреале пошел навстречу учителям, которые не имели возможности посещать его очное отделение. В 1920 году Министерство образования Британской Колумбии вняло призывам жителей удаленных районов, и появились первые такие курсы на уровне провинции. В 1941 году канадские фермеры в прериях впервые услышали радиотрансляции учебных программ.

В 1966 году недалеко от университета была открыта станция Макгилл Монреальского метрополитена.

Структура 

Университет Макгилла состоит из 9 крупных факультетов, двух отдельных школ, а также одного отдела, отвечающего за обучение последипломников и постдоков.

 Инженерный факультет (основан в 1933 году, отсоединившись от Факультета наук, ), который состоит из Института аэрокосмической техники им. Макгилла (), Отделения механики (), Отделения электротехники и компьютерной инженерии (), Школы городского планирования () и др.
 Отдел последипломного и постдокторского образования
 Факультет искусств (, основан в 1843 году), который состоит из Института исследования международного развития (), Отделения лингвистики (), Отделения антропологии (), Школы социальной работы (), Центра французского языка () и др.
 Факультет медицины (, основан в 1829 году), который состоит из Отделения офтальмологии (), Отделения анестезии (), Отделения биоинженерии (), Отделения хирургии (), Школы сестринского дела им. Ингрэма () и др.
 Факультет наук (, основан в 1882 году, отсоединившись от Факультета искусств), который состоит из Музея Редпат (), Отделения физики (), Отделения математики и статистики (), Отделения наук о Земле и планетологии (), Школы информатики () и др.
 Факультет образования (, основан в 1857 году), который состоит из Отделения образовательной и консультирующей психологии (), Исследовательского центра физической активности и здоровья им. Макгилла (), Отделения кинезиологии и физического воспитания () и др.
 Факультет права (, основан в 1848 году), который состоит из Центра по правам человека и правовому плюрализму (), Института воздушного и космического права (), Института сравнительного правоведения () и др.
 Факультет сельскохозяйственных и экологических наук (, основан в 1906 году), который состоит из Института паразитологии (), Отделения наук о природных ресурсах (), Отделения науки о еде и сельскохозяйственной химии (), Школы питания человека () и др.
 Факультет стоматологии (, основан в 1920 году, отсоединившись от Факультета медицины), который состоит из Центра по исследованию боли () и множества лабораторий.
 Факультет управления им. Дезотеля (, основан в 1968 году, отсоединившись от Факультета искусств), предоставляет образование во многих областях управления и коммерции, в том числе обучение по программе MBA.
 Школа музыки им. Шулиха (, основана в 1920 году), который состоит из Отделения спектакля (), Отделения исследования музыки (), Центра междисциплинарных исследований в области музыкальных СМИ и технологий (), а также собственная консерватория ().
 Школа непрерывного образования (), предоставляет дополнительные навыки и образование, подтверждаемые сертификатами и дипломами. В числе преподаваемых дисциплин значатся бухгалтерия, предпринимательство, маркетинг, аналитика и др.

Кампусы 
Основной кампус Университета Макгилла в центре Монреаля () занимает площадь 80 акров у подножия горы Мон-Руаяль и был основан на территории усадьбы Джеймса Макгилла. В основном кампусе располагается администрации и практически все факультеты и школы университета. Многие постройки соединены между собой системой подземных тоннелей.

Другой кампус Университета Макгилла — кампус Макдоналда () — был основан в 1907 году и занимает площадь 1 600 акров в городе Сент-Анн-де-Бельвю на западе острова Монреаль. Почти всю территорию этого кампуса занимают строения и территории факультета сельскохозяйственных и экологических наук. Кампус Макдоналда и основной кампус соединены рейсами частных автобусов, предоставляемых университетом.

Помимо двух учебных кампусов, Университет Макгилла владеет Заповедником Галта () площадью 2 470 акров. Кроме того, в ведении университета находится Исследовательский институт Беллерса на Барбадосе.

Исследовательская деятельность 
Университет Макгилла имеет репутацию лучшего высшего учебного заведения в Канаде для изучающих медицину. Это во многом обусловлено тем, что университет сотрудничает с 7 крупными госпиталями Канады, в числе которых есть Неврологический госпиталь Монреаля, Университет психического здоровья Дугласа и др., а также широкий выбор узких медицинских специальностей, преподаваемых в университете. Около 35 % всего преподавательского и исследовательского состава работают на факультете медицины.

Факультет искусств является самым крупным факультетом университета и обучает свыше 20 % всех студентов.

Культурная и студенческая жизнь 
Университет Макгилла является самым требовательным к поступающим высшим учебным заведением в Канаде. Помимо этого, студентами университета являются уроженцы свыше 150 стран мира, что делает студенческую жизнь крайне разнообразной с культурной точки зрения. В университете существует множество различных студенческих сообществ и кружков, посвящённых тематикам от спортивных и культурно-религиозных до танцевальных и политических.

Неподалёку от университета находится район Милтон-Парк, который получил прозвище «Гетто Макгилла» () в связи с большим количеством проживающих в нём студентов. В 2003 году университет выкупил отель «Ренессанс-Монреаль» неподалёку от основного кампуса и обустроил в нём студенческое общежитие.

Известные выпускники, сотрудники, исследователи и профессора 

Выпускнику и профессору Университета Макгила сэру Уильяму Ослеру принадлежат множественные открытия в области медицины, в том числе описание тромбоцитов в 1873 году, описание приступов бронхиальной астмы в 1892 году и др.

С 1898 года в Университете Макгилла работал будущий нобелевский лауреат и основоположник ядерной физики Эрнест Резерфорд, который вместе с химиком и сотрудником университета Фредериком Содди выдвинули и доказали в 1903 году революционную идею о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Имя Резерфорда носит дом физики университета (). В 1908 году Резерфорд получил Нобелевскую премию по химии за описание закона радиоактивного распада, а в 1909 году доказал существование ядра в атоме, а в 1921 году Содди также получил Нобелевскую премию по химии за свой вклад в химию радиоактивных веществ и за исследование происхождения и природы изотопов.

С 1934 по 1976 год в университете преподавал известный нейрохирург Уайлдер Пенфилд, совершивший множество открытий в исследовании галлюцинации, иллюзий и эффекта дежавю.

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Всеобщую декларацию прав человека, которую составил выпускник Университета Макгилла и сотрудник ООН Джон Питерс Хамфри. С 1966 года Хамфри занимал должность профессора в своей альма-матер.

С 1950 года должность профессора нейропсихологии занимает одна из основателей нейропсихологии как науки Бренда Милнер.

С 1951 по 1981 год должность профессора английской литературы занимал известный писатель Хью Макленнан, имя которого ныне носит библиотека гуманитарных наук университета ().

В 1957 году студент бакалавриата в Университете Макгилла, в будущем врач и учёный, Томас Чанг из подручных материалов изобрёл первую в мире искусственную клетку.

С 1961 по 1995 год в университете работал известный философ и критик идей либерализма Чарльз Тейлор.

В университете работает известный профессор менеджмента Генри Минцберг.

В 1969 году выпускник университета физик Уиллард Бойл совместно Джорджем Смитом изобрели оптические полупроводниковые сенсоры, которые используются во многих фотоаппаратах и по сей день, а в 2009 году они получили Нобелевскую премию по физике за своё изобретение.

 Марк Анжено — историк, социолог, литературовед, член Канадского королевского общества, лауреат премии Французской академии, премии Квебека
 Збигнев Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель
 Уи́ллард Бойл — лауреат Нобелевской премии по физике 2009 года
 Иммануил Валлерстайн — американский социолог и геополитик
 Вайра Вике-Фрейберга — президент Латвийской республики
 Отто Ган — лауреат Нобелевской премии по химии 1944 года
 Эдвард Дженкинс — английский сатирик, член парламента Великобритании
 Рузвельт («Рози») Бернард Дуглас — доминикский государственный деятель, премьер-министр Доминики (2000)
 Джозеф Кейтс — канадский инженер, создатель первой в мире игровой вычислительной машины и первой в мире автоматизированной системы дорожных сигналов
 Джеральд Аллан «Джерри» Коэн — политический философ, основоположник аналитического марксизма
 Чарльз Краутхаммер — журналист, лауреат Пулитцеровской премии за 1987 год
  — составитель современных хоккейных правил
 Лев Левиев — российско-израильский предприниматель и инвестор, сооснователь крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте»
 Уилфрид Лорье — седьмой премьер-министр Канады
 Роберт Манделл — лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 года
 Рудольф Маркус — лауреат Нобелевской премии по химии 1992 года
 Ахмед Назиф — египетский политик, премьер-министр Египта в 2004—2011 годах
 Джеймс Нейсмит — изобретатель баскетбола
 Жюли Пейетт, Давид Рис Уильямс и Роберт Брент Тёрск — канадские астронавты
 Джон О’Киф — американско-британский нейрофизиолог, лауреат Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2014 года (в составе группы исследователей)
 Порфирио Рикардо Хосе Луис Даниэль Одубер Кирос — коста-риканский политик, президент Коста-Рики (1974—1978)
 Сэр Уильям Ослер — врач и учёный, сделавший множество открытий в медицине
 Эрнест Резерфорд — лауреат Нобелевской премии по химии 1908 года
 Моше Сафди — известный архитектор, сделавший множество проектов, известных во всем мире
 Филип Симан — канадский нейрофармаколог
 Фредерик Содди — лауреат Нобелевской премии по химии 1921 года
 Дейвид Солуэй — поэт, эссеист, лауреат многих национальных премий
 Вал Фитч — лауреат Нобелевской премии по физике 1980 года
 Хайди Холлинджер — фотограф и ведущая документальных телепрограмм
 Леонидас Хусакос — политик-консерватор, сенатор от Квебека и председатель Сената Канады, бизнесмен
 Дэвид Хантер Хьюбел — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1981 года
 Эндрю Виктор Шалли — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1977 года
 Уильям Шетнер — актёр, известный своей ролью капитана Джеймса Кирка в сериале «Стар Трек»
  — продюсер фильмов, удостоенных «Оскаров»: «Танцы с волками», «Ганди» и «Шофёр мисс Дэйзи»
 Джон Эббот — третий премьер-министр Канады

См. также 
 Обсерватория Мон-Мегантик
 Музей Редпат
 Резерфорд, Эрнест

Примечания

Ссылки 

 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
 McGill University
 История университета
 McGill’s Bellairs Research Institute — Barbados, West Indies
 McGill’s Macdonald Campus
 TV McGill
 CKUT Radio McGill.

Макгиллский университет
Макгиллский университет
Макгилл
Образование в Монреале